Johann Charles Philipp Koch (1799-1862), le fondateur du champagne Koch ;
 Charles de Ganahl Koch (1935-), le PDG et copropriétaire de Koch Industries ;
  (1904-1970), entomologiste autrichien, fondateur du centre de recherche Gobabeb en Namibie.